Doassansiales är en ordning av svampar. Doassansiales ingår i klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Doassansiales